Howald ist der Familienname folgender Personen:

 Carole Howald (* 1993), Schweizer Curlerin
 Christel Howald (* 1953), deutsch-schweizerische Kletterin und Bergsteigerin
 Ernst Howald (1887–1967), Schweizer klassischer Philologe
 Hans Howald (1936–2020), Schweizer Sportmediziner
 Herold Howald (1899–1973), Schweizer Maler und Grafiker
 Johannes Howald (auch: Johann Howald; 1854–1953), Schweizer Lehrer und Schriftsteller
 Karl Howald (1796–1869), Schweizer Pfarrer und Chronist
 Oskar Howald (1897–1972), Schweizer Naturwissenschaftler
 Patrick Howald (* 1969), Schweizer Eishockeyspieler
 Stefan Howald (* 1953), Schweizer Journalist, Publizist, Redakteur und Übersetzer

Howald steht weiterhin für:

 Howald (Olpe), ein Ortsteil der Kreisstadt Olpe im Sauerland
 Howald (Luxemburg), Ortschaft der luxemburgischen Gemeinde Hesperingen

Siehe auch:
 Hohwald
 Howaldt
 Howalt